Equator steht für:
 Ford Equator, ein Automodell von Ford
 Suzuki Equator, ein Automodell von Suzuki
 Equator, ein Amphibienflugzeug des Herstellers Pöschel Aircraft, siehe Pöschel P 300

Siehe auch:
 Äquator
 Ecuador